Friedrich von Sachsen-Coburg ist der Name folgender Personen: